Алекса Вукановић (Бачка Паланка, 18. јуна 1992) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Црвена звезда
 Суперлига Србије (3): 2018/19, 2019/20, 2020/21.
 Куп Србије : 2020/21.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Паланчани (Бачка Паланка)
Српски фудбалери
Фудбалери ЧСК Пиваре
Фудбалери ОФК Бачке
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Нападачи у фудбалу
Крилни играчи у фудбалу